Five Mile Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

im Northern Territory:
 Five Mile Creek (Finke River), Nebenfluss des Finke River
 Five Mile Creek (Hale River), Nebenfluss des Hale River im Northern Territory
 Five Mile Creek (Victoria River), Nebenfluss des Victoria River (Joseph Bonaparte Gulf)

in Queensland:
 Five Mile Creek (Barcoo River), Nebenfluss des Barcoo River
 Five Mile Creek (Borer River), Nebenfluss des Borer River
 Five Mile Creek (Cape River), Nebenfluss des Cape River (Burdekin River)
 Five Mile Creek (Wilson River), Nebenfluss des Wilson River (Cooper Creek)

in South Australia:
 Five Mile Creek (Finke River), Nebenfluss des Finke River

in Western Australia:
 Five Mile Creek (Nicholson River), Nebenfluss des Nicholson River (Ord River)
 Five Mile Creek (Nullagine River), zwei Nebenflüsse des Nullagine River
 Five Mile Creek (Pentecost River), Nebenfluss des Pentecost River
 Five Mile Creek (Shaw River), Nebenfluss des Shaw River (De Grey River)

Five Mile Creek steht für:
 Five Mile Creek, Originaltitel von Australien-Express, australische Fernsehserie

Siehe auch:
 Five Mile River (Quinebaug River), Connecticut